GUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Goundam (Mali)
 gud – codice ISO 639-3 della lingua yocoboué dida